Сол Маја има више значења:

 Сол Маја (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сол Маја (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику